Tete peut désigner :
 Tete, ville du Mozambique ;
 Province de Tete, province du Mozambique.

Personnalités 
 Kenny Tete (1995-), footballeur néerlandais ;
 Tete Montoliu (1933-1997), pianiste de jazz espagnol.

Voir aussi 
  ;
  ;
  ;
 Tété (1975-), chanteur français ;
 Tetê (2000-), footballeur brésilien.